Концерн радиостроения «Вега» —  российское предприятие радиоэлектронного комплекса, головное предприятие дивизиона Холдинговой компании «Росэлектроника» Госкорпорации «Ростех», специализирующееся на разработке и производстве обширной номенклатуры современных радиоэлектронных изделий и систем военного и гражданского назначения. Под управлением концерна 19 организаций. Расположен в Москве (Кутузовский проспект, дом 34).

История

ЦКБ-17 

1 октября 1944 года постановлением ГКО СССР для разработки самолётных радиолокационных систем создано Центральное конструкторское бюро № 17 (ЦКБ-17) Наркомата авиационной промышленности. У истоков нового научного учреждения стояли заместитель председателя Совета по радиолокации академик А. И. Берг и нарком авиационной промышленности А. И. Шахурин. Начальником ЦКБ-17 назначен Я. М. Сорин. 10 июля 1946 года предприятие переименовано в НИИ-17.

В 1946 году на работу в ЦКБ № 17 был приглашён крупнейший советский учёный в области антенно-фидерных устройств доктор технических наук, профессор А. А. Пистолькорс (с 1948 г. член-корреспондент АН СССР). Вместе со своим учеником и аспирантом Л. Д. Бахрахом (член-корреспондент АН СССР с 1966 г.) он основал и длительное время возглавлял признанную Академией наук СССР научную школу «Прикладная электродинамика, теория и техника антенно-фидерных и оптоэлектронных устройств» (широко известна как научная школа Пистолькорса-Бахраха). Научная деятельность школы продолжается учениками и последователями основателей. Всего в разные годы в Концерне «Вега» работали 6 академиков и членов-корреспондентов АН СССР и РАН (А. А. Пистолькорс, В. В. Тихомиров, А.Л. Микаэлян, Л. Д. Бахрах, А. П. Реутов, В. Ф. Штейншлегер, что является выдающимся достижением для неакадемических научно-исследовательских организаций.

В 1948 году прошёл государственные испытания радиолокационный комплекс «Рубидий» для самолёта Ту-4, созданный под руководством главного конструктора Я. Б. Шапировского. Затем под руководством В. В. Тихомирова разработаны РЛС «Кадмий» и «Аргон» для бомбардировщика Ту-16, РЛС «Изумруд» для истребителя МиГ-17, а под руководством А. Б. Слепушкина — РЛС «Торий-А» для истребителя МиГ-15.

В 1950 году под руководством В. Е. Колчинского началась разработка доплеровских измерителей скорости и сноса (ДИСС). Благодаря такому устройству, установленному на Ту-114, стал возможен трансокеанский перелёт советской делегации во главе с Н. С. Хрущёвым в 1959 году. ДИСС стали штатным оборудованием военных и пассажирских самолётов.

С начала 1960-х годов предприятие создаёт радиоэлектронные системы для работы в космическом пространстве. Для космической программы «Луна» был разработан доплеровский посадочный радиолокатор «Планета» (главный конструктор В. Е. Колчинский). Одновременно под руководством А. Л. Микаэляна исследовались новые источники оптического диапазона — лазеры. Результатом стало создание аппаратуры лазерной воздушной разведки «Шпиль-1» (главный конструктор А. Б. Слепушкин) для самолёта МиГ-21Р и «Шпиль-2» (главный конструктор А. К. Столяров) для самолёта Су-24МР.

В те же годы разработан первый советский авиационный комплекс дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) «Лиана» (главный конструктор В. П. Иванов) для самолёта Ту-126, принятый на вооружение авиации ПВО и эксплуатировавшийся в течение четверти века. Результатом дальнейшего совершенствования систем ДРЛО стал комплекс «Шмель», устанавливаемый на А-50.

МНИИП 

В 1967 году предприятие переименовано в «Московский научно-исследовательский институт приборостроения» (МНИИП).

В 1973 году отдел лазерной техники МНИИП преобразован в самостоятельный Научно-исследовательский институт радиооптики (НИИРО).

В 1976 году разработан наземный вариант радиолокационного комплекса «Перископ-В» (главный конструктор А. Т. Метельский), позволяющего обнаруживать и сопровождать низколетящие цели. Мощность сигналов, отражённых от таких целей, на 60 и более децибел меньше мощности помех, создаваемых отражением от земли. Опытный образец «Перископа-В» был установлен на горе в районе Махачкалы. За эту работу группа сотрудников удостоена Государственной премии.

НПО «Вега-М» 

С 1980 года МНИИП являлся головным предприятием НПО «Вега-М» — объединения заводов и НИИ, расположенных в разных республиках СССР.

В 1991 году запущен космический аппарат «Алмаз-1А», на котором был установлен разработанный институтом радиолокатор с синтезированной апертурой «Меч-КУ» (главный конструктор И. Г. Осипов).

Концерн «Вега» 

В 2003 году предприятие преобразовано в Открытое акционерное общество «Концерн радиостроения „Вега“». Генеральным директором-генеральным конструктором ОАО "Концерн «Вега» назначен Верба Владимир Степанович.

С апреля 2004 года Концерн «Вега» в соответствии с Указом Президента РФ исполняет функции головного предприятия интегрированного холдинга, включающего в свой состав в разные периоды от 10 до 20 научно-исследовательских, конструкторских и производственных организаций радиоэлектронной промышленности РФ.

2007—2017 гг. ознаменовались успешным завершением целого ряда проектов и началом реализации новых долгосрочных программ. Концерном проведена модернизация РТК «Шмель», в результате выполнения которой тактико-технические характеристики комплекса существенно возросли. По результатам государственных совместных испытаний самолёта А-50У с РТК «Шмель-М» заказчиком выдано заключение о серийном производстве модернизированного самолёта.

В 2007 году ОАО "Концерн «Вега» начата ОКР «Мультипликация» с целью создания привязного аэростатного комплекса ретрансляции информации, сигналов связи и управления, выполнен эскизно-технический проект на ОКР «Форпост» по разработке когерентного обзорного радиолокатора Х-диапазона наземного комплекса наблюдения.

В это десятилетие 29 самолётов Су-24МР после проведённой Концерном модернизации поступили в эксплуатацию в Вооружённые силы, проведена модернизация трёх самолётов радиолокационного дозора и наведения А-50У.

В 2009—2011 гг. в Республику Индия поставлены комплекты наземной части системы связи и три самолёта ДРЛО, в составе которых — разработанные ОАО "Концерн «Вега» системы управления перехватом и связи. В декабре 2011 г. за создание системы управления перехватом и связи для самолёта ДРЛО ВВС Республики Индия авторский коллектив специалистов ОАО "Концерн «Вега» и ФГУП «Рособоронэкспорт» был удостоен престижной Национальной премии «Золотая идея».

26 апреля 2012 года распоряжением Правительства РФ от № 659-р ОАО "Концерн «Вега» присвоен статус федерального научно-производственного центра.

27 июня 2013 года в 20 час 53 минуты по московскому времени с космодрома «Байконур» ракетой-носителем «Стрела» на околоземную орбиту был выведен космический аппарат системы «Кондор-Э» с РСА «Стриж». В результате этого запуска на орбите начал функционировать первый (начиная с 1992 года) российский РСА, не уступающий по своим характеристикам современным зарубежным аналогам.

Указом Президента Российской Федерации № 20 от 14 января 2014 года Открытое акционерное общество «Концерн радиостроения „Вега“» включено в состав Государственной корпорации «Ростехнологии».

В 2010—2015 гг. в рамках НИОКР «Цезарь» выполнена работа по созданию аппаратно-программных комплексов оперативных штабов по управлению выделенными силами и средствами для проведения контртеррористической операции в субъектах Российской Федерации. В 2014 г. эта работа была удостоена Государственной премии РФ имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова.

4 июля 2014 года Военно-воздушным силам РФ передан самолёт Ту-214ОН (регистрационный номер RA-64525) Авиационной системы наблюдения «Открытое небо» (АСН ОН). Система разработана ОАО "Концерн «Вега» в кооперации с рядом предприятий ОАК в целях эффективной реализации возможностей России по ведению наблюдательных полётов в рамках международного Договора по открытому небу (ДОН), подписанному 34 странами Европы и Северной Америки.

14 ноября 2014 года на основании решения Госкорпорации Ростех головное предприятие Концерна переименовано в АО "Концерн «Вега».

В октябре 2016 г. в рамках лётных испытаний совершила первый полёт летающая лаборатория А-100ЛЛ, созданная кооперацией предприятий во главе с АО "Концерн «Вега» и «ТАНТК им. Г. М. Бериева» для проверки и отработки технических решений, применяемых при создании перспективного многофункционального авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения (МАК РЛДН) А-100. Комплекс создаётся по гособоронзаказу в рамках опытно-конструкторской работы «Премьер-476» на смену самолётам А-50 и А-50У. В начале 2019 года стартовала программа предварительных лётных испытаний А-100.

В 2016 году работавший генеральным директором — генеральным конструктором АО "Концерн «Вега» В. С. Верба избран членом-корреспондентом РАН, в связи с чем 10 июля 2017 года он переведён на должность генерального конструктора — первого заместителя генерального директора АО "Концерн «Вега».

10 июля 2017 г. по решению Совета директоров АО "Концерн «Вега» функции генерального директора Концерна возложены на Михеева Вячеслава Алексеевича.

В марте 2019 г. Воздушно-космическим силам России передан шестой модернизированный самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У с бортовым номером 42.

Предприятия концерна 
Основная специализация Концерна – радиолокационные средства авиационного (А-50, А-50У, А-100), наземного («Перископ-В») и космического («Алмаз-Т») базирования, а также системы разведки и управления, в том числе на основе БЛА. Концерн имеет собственную базу подготовки высококвалифицированных кадров по радиолокации, прикладной электродинамике и авиационным системам радиоуправления. В структуре Научно-образовательного центра при головном предприятии АО «Концерн «Вега» успешно действуют  базовые кафедры  ведущих технических университетов столицы: МФТИ, МГТУ им. Н. Э. Баумана, МИРЭА.

В составе концерна:
 АО «НИИ «Кулон», г. Москва – одно из ведущих российских предприятий в области разработки и производства РЛС бокового обзора и информационно-командных широкополосных радиоканалов для беспилотных и пилотируемых летательных аппаратов.
 АО «Инженерно-маркетинговый центр Концерна «Вега», г. Москва – инженерно-маркетинговый центр АО «Концерн «Вега», специализирующийся на разработке и производстве продукции гражданского профиля в таких сферах как автоматическая идентификация, автоматизация производства, медицинская аппаратура.
 АО «Московский научно-исследовательский институт связи», г. Москва – научно-исследовательское предприятие, специализирующееся на разработке и внедрении телекоммуникационных технологий при создании управляющих систем и комплексов связи. 
 АО «Долгопрудненское конструкторское бюро автоматики», г. Долгопрудный – единственное государственное предприятие в России, занимающееся разработкой и созданием дирижаблей и аэростатов, сохраняет также лидирующие позиции в проведении НИОКР и создании перспективных комплексов воздухоплавания, систем и средств сигнализации, разработке и изготовлении мягких конструкций специального назначения.  
 АО «НИИТАП», г. Зеленоград – научно-производственное предприятие, ведущее разработку многокристальных модулей для радиоэлектронной аппаратуры. 
 АО «Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники», г. Москва – одно из старейших предприятий - разработчиков средств вычислительной техники и системного программного обеспечения, специализирующееся в настоящее время на создании и внедрении суперкомпьютерных технологий.
 АО «СКБ «Топаз», г. Москва – научно-производственное предприятие, ведущее разработку и модернизацию наземных комплексов приёма, сбора и обработки данных воздушного мониторинга для пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов.
 АО «НИИ «Вектор», г. Санкт-Петербург – предприятие, ведущее разработку и производство радиотехники и радиоэлектроники для приёма радиосигналов на узлах связи, комплексирования средств для узлов связи, мониторинга электромагнитных излучений, акустического мониторинга, медицинской диагностики, микроминиатюризации компонентов электронных приборов, тестирования радиоэлектронных средств во всём частотном диапазоне.
 АО «Завод «Энергия», г. Санкт-Петербург – предприятие, ведущее разработку и производство технических средств радиомониторинга, радиотехнического контроля, морских средств мониторинга надводной обстановки, измерительных метеорологических средств. 
 АО «ОЗ «Интеграл», г. Санкт-Петербург – одно из ведущих предприятий в области производства, модернизации и ремонта радиоэлектронных средств специального назначения в интересах Минобороны России и других силовых ведомств. 
 АО «КБ "Луч"» г. Рыбинск – конструкторское бюро, специализирующееся на разработке комплексов воздушной разведки с применением беспилотных аппаратов и информационно-командных радиолиний.
 АО «Рыбинский завод приборостроения», г. Рыбинск – производственное предприятие, специализирующееся на выпуске сложных диагностических систем и радиоэлектронной авиационной аппаратуры военного и гражданского назначения. 
 АО «НИИ СВТ», г. Киров – научно-производственное предприятие, специализирующееся на создании средств автоматизированной обработки информации.
 АО «Челябинский радиозавод «Полёт», г. Челябинск – одно из ведущих предприятий России в сфере разработки и производства наземного радиолокационного и радионавигационного оборудования для управления воздушным движением в гражданской авиации, воздушно-космических силах. 
 АО «НПП «Рубин», г. Пенза – одно из ведущих научно-производственных предприятий России, специализирующееся на создании автоматизированных систем и комплексов управления в интересах Минобороны России, МВД России и других силовых ведомств.
 АО «КНИИТМУ», г. Калуга – научно-производственное предприятие, специализирующееся на разработке и производстве систем и комплексов помехоустойчивой связи, многофункционального терминального оборудования связи, комплексных аппаратных узлов связи, систем мониторинга потенциально опасных объектов и систем оповещения. 
 ПАО «КЭМЗ», г. Ковылкино – многопрофильное производственное предприятие, специализирующееся на выпуске электрических и гидравлических систем, приборов и техники.

См. также 
 Катастрофа Ту-134 под Североморском
 Завет (вооружение)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт концерна «Вега»
 Концерн «Вега»: создание беспилотника сравнимо с созданием истребителя, РИА Новости, 10.09.2010
 Генеральный конструктор концерна «Вега» - Верба Владимир Степанович
 Генеральный директор концерна «Вега» - Михеев Вячеслав Алексеевич
 Предприятия концерна «Вега»
 Продукция концерна «Вега»
 Концерн «Вега» в FaceBook
 Концерн «Вега» в Twitter
 Концерн «Вега» в Instagram
 Концерн «Вега» в YouTube
 Российская армия получает новый беспилотник // Lenta.ru (1 ноября 2007)
 Владимир Верба о преимуществах самолёта А-50У

Компании по алфавиту
Компании, основанные в 1944 году
Машиностроительные компании России
Производители радиотехнической аппаратуры
Компании Москвы
Вега
Росэлектроника
Производители беспилотных летательных аппаратов России